Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на 8. Светском првенству у атлетици на отвореном 2001. одржано је 4. и 6. августа на Комонвелт стадиону у Едмонтону, Канада.

Титулу освојену у Севиљи 1999. бранила је Мирела Мањани из Грчке.

Земље учеснице 
Учествовало је 22 такмичарке из 16 земаља.

 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)

Рекорди

Најбољи резултати у 2001. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у бацању копља пре првенства (3. август 2001), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2001.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-8)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 4. августа 2019. године по локалном времену. Норма за улазак у финале је износила 60,00 м (КВ), Норму је испунило 8 такмичарки, а осталих 4 у финале се пласирало на основу постигнутог резултата (кв) ,,

Почетак такмичења: Група А у 14:35, група Б у 16:25.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 6. августа 2001. године у 17:05 по локалном времену.,,

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — бацање копља

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2001. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању копља на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2001.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном